Ta-tu-ch’uan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wangqing (häradshuvudort i Kina), Jilin, 
 Dongfeng (häradshuvudort), Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar